Jarki () ist ein russischer und polnischer Orts- sowie russischer Familienname:

Ortsname:

Polen:
 Jarki (Rojewo), Dorf im Powiat Inowrocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1904: Jarken, Kreis Hohensalza, Posen
Russland:
 Jarki (Jugra), Dorf im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen/Jugra
 Jarki (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Karpau, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Jarki, erloschener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Janzonsruh, Kreis und Stadt Insterburg, Ostpreußen)
 Jarki (Woronesch), Dorf in der Oblast Woronesch

sowie:
 Jarki (Baikal), Insel im Baikal-See

Familienname:
 Youri Jarki (* 1938), französisch-russischer Maler und bildender Künstler der Avantgarde